Indonesië
 Tambusai Utara (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau
 Tambusai Utara (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Rokan Hulu in de provincie Riau